Oralien uncinata – gatunek widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1776 roku przez duńskiego przyrodnika Otto Friedricha Müllera.

Przypisy 

Chondracanthidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1776 roku